Osma  má více významů:
 osmička – číslice (hovorově) 
 osmice – množina (skupina) s osmi prvky (členy)
 číslo osm 
 Osma – umělecká skupina
 osma – ve veslařském slangu osmiveslice, loď s osmi veslaři (a případně kormidelníkem)
 slaňovací osma – horolezecké náčiní ve tvaru osmičky
 jedna z karetních hodnot
 El Burgo de Osma-Ciudad de Osma – španělské město